Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která před čtvrtfinálovým duelem s Petrou Kvitovou z turnaje odstoupila pro poranění levého stehna.

Vítězkou se stala osmá nasazená Ruska Maria Šarapovová, jež postoupila do finále podruhé v řadě. Na rozdíl od předešlého ročníku v něm dokázala vyhrát nad rumunskou turnajovou čtyřkou Simonou Halepovou po třísetovém klání 1–6, 6–2 a 6–3. Vybojovala tak druhý titul v probíhající sezóně a 31. singlový vavřín na okruhu WTA Tour. V následné pondělní klasifikaci žebříčku WTA z 12. května se posunula před Srbku Jankovićovou na 7. místo, Halepová zůstala na 5. pozici.

Nasazení hráček 
  Serena Williamsová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Simona Halepová (finále)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (1. kolo, skreč)
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Sabine Lisická (3. kolo)
  Sloane Stephensová (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Caroline Garciaová (kvalifikována)
  Jana Čepelová (kvalifikační kolo)
  Camila Giorgiová (kvalifikační kolo)
  Mónica Puigová (1. kolo)
  Vania Kingová (1. kolo)
  Karolína Plíšková (kvalifikována)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Donna Vekićová (kvalifikační kolo)
  Paula Ormaecheaová (1. kolo)
  Urszula Radwańská (1. kolo)
  Alexandra Cadanțuová (1. kolo, skreč)
  Virginie Razzanová (1. kolo)
  Ajla Tomljanovićová (1. kolo)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (kvalifikační kolo, skreč)
  Monica Niculescuová (kvalifikována)
  Chanelle Scheepersová (1. kolo)

Kvalifikantky 
  Caroline Garciaová
  Monica Niculescuová
  Belinda Bencicová
  Petra Cetkovská
  Julia Görgesová
  Karolína Plíšková
  Mariana Duqueová Mariñová
  Kristina Mladenovicová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2014